Chejende ou l'une de ses graphies peut désigner :

Toponymes

Chejendé : chef-lieu de la municipalité de Candelaria dans l'État de Trujillo ;
 Chejendé : l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité de Candelaria dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme